Hannu Järvenpää, finski hokejist, * 19. maj 1963, Ii, Finska.

Järvenpää je kariero začel v klubu Kärpät Oulu v finski ligi, leta 1986 ga je na NHL naboru izbral klub Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1986/87 in kjer je igral štiri sezone. Nato se je za dve sezoni vrnil v finsko ligi h klubu Lukko Rauma, po sezoni pri klubu Leksands IF v švedski ligi in Jokerit Helsinki v finski ligi ter dveh sezonah pri klubu Espoo Blues, se je upokojil.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 126-ih tekmah, na katerih je dosegel 44 golov in 39 podaj.

Od sredine decembra 2009 do 2012 je bil glavni trener kluba HDD Tilia Olimpija v ligi EBEL, pred tem je bil pomočnik trenerja pri več finskih klubih.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 81/82
|
| 14
| 11
| 2
| 13
|
| 18
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 82/83
|
| 34
| 15
| 8
| 23
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 15
| 13
| 28
|
| 46
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 84/85
|
| 34
| 12
| 12
| 24
|
| 45
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 9
| 2
| 11
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 26
| 9
| 35
|
| 48
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 9
| 5
| 4
| 9
| +7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 86/87
|
| 20
| 1
| 8
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 87/88
|
| 41
| 6
| 11
| 17
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Hawks
| AHL
| 87/88
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 88/89
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 88/89
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 89/90
|
| 38
| 12
| 15
| 27
| -11
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 27
| 18
| 45
| +11
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 22
| 4
| 4
| 8
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 18
| 2
| 8
| 10
|
| 16
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 5
| 6
| 11
| +2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 44
| 6
| 8
| 14
| -4
| 36
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 93/94
|
| 44
| 15
| 16
| 31
| -12
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 94/95
|
| 45
| 9
| 6
| 15
| +6
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 563
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 360
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 595
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Finski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Moncton Hawks
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Espoo Blues
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Trenerji HK Olimpija